Мемориал Ондрея Непелы 2013 года () — международное соревнование по фигурному катанию которое проводила Словацкая федерация фигурного катания на арене Зимнего стадиона имени Ондрея Непелы в Братиславе со 2 по 5 октября 2013 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Это был 21-й турнир, которые проходят с 1993 года в память о чехословацком фигуристе Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы, многократного чемпиона Чехословакии.

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристки снялись с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты

2013 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Октябрь 2013 года
Спорт в Словакии в 2013 году